Сергей Кулагин Кулагин, Сергей Сергеевич (1914—1981) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Кулагин, Сергей Витальевич (род. 1952) — аким Акмолинской области Казахстана.